Finzione – concetto filosofico
 Finzione televisiva – genere televisivo
 Finzione letteraria – narrazione di eventi immaginari

Pagine correlate

Fiction (disambigua)